Beemer steht für:
 Beemer (Nebraska), Ort im Cuming County
 Im englischen Sprachraum verbreiteter Slang-Ausdruck für Fahrzeuge von BMW

Personen:
 Bob Beemer (* 1955), US-amerikanischer Tontechniker und Oscarpreisträger
 Bob Beemer (Footballspieler) (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Brandon Beemer (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler und Model

Siehe auch:
 Beamer (Begriffsklärung)
 Bemer
 Behmer
 Biemer